Karthalo ist der Name von:
 Karthalo (Sohn des Malchos), karthagischer Oberpriester im 6. Jahrhundert v. Chr.
 Karthalo (Feldherr), Unterbefehlshaber im Ersten Punischen Krieg
 Karthalo (Obergeneral), besiegte 217 v. Chr. Lucius Hostilius Mancinus
 Karthalo (Politiker), um 151 v. Chr. zusammen mit Hamilkar dem Samniten Anführer der demokratischen Partei in Karthago
 Karthalo (Boetharch), führte unter Karthalo und Hamilkar erfolglos Krieg im mit Masinissa umstrittenen Gebiet